Arsames deteve o trono da Arménia tendo reinado entre 243 a.C. e 226 a.C.. Foi antecedido nos comandos do reino por Sames Orontida e foi sucedido no trono por Xerxes Orontida.

Ver também 
 Lista de reis da Arménia

Arsames 01
Arsames 01
Diádocos